Pobieschowitz bezeichnet

 Poběžovice u Holic, Gemeinde in Tschechien
 Poběžovice u Přelouče, Gemeinde in Tschechien